Velika nagrada Evrope 2001 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 24. junija 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,960
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:15,228
| +0,268
|-
! 3
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:15,490
| +0,530
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:15,622
| +0,662
|-
! 5
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,717
| +0,757
|-
! 6
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,776
| +0,816
|-
! 7
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:16,138
| +1,178
|-
! 8
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:16,376
| +1,316
|-
! 9
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:16,402
| +1,442
|-
! 10
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:16,438
| +1,478
|-
! 11
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:16,439
| +1,479
|-
! 12
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:16,588
| +1,628
|-
! 13
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda 
| 1:16,872 
| +1,912
|-
! 14
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:17,251
| +2,291
|-
! 15
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:17,378
| +2,418
|-
! 16
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:17,627
| +2,667
|-
! 17
| 23
|  Luciano Burti 
| Prost-Acer
| 1:18,113
| +3,153
|-
! 18
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:18,151
| +3,191
|-
! 19
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:18,262
| +3,302
|-
! 20
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:18,626
| +3,666
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:18,630
| +3,670
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:18,689
| +3,729
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| 1:29:42,724
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 67
| + 4,127 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 24,993 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 67
| + 33,345 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 67
| + 45,495 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 1:04,868
| 6
| 1
|-
! 7
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 67
| + 1:06,198
| 12
|  
|-
! 8
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 66
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 66
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 66
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 11
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 66
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 12
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 65
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 13
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 65
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 14
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 65
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 15
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 64
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 58
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 54
| Pog. gred
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 48
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 44
| Prenos
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 29
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 23
| El. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 7
| El. sistem
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 2001
2001